Sergejewka () ist der russische Name mehrerer Orte:
 in Kasachstan:
 Sergejewka (Kasachstan), siehe Sergejew (Kasachstan)
 in Russland:
 Sergejewka (Fatesch), im Rajon Fatesch, Oblast Kursk  
 Sergejewka (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Klein Pentlack, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 in der Ukraine:
 Sergejewka (Odessa)